Вале́рий Леони́дович Ре́йнгольд (18 февраля 1942, Москва — 11 февраля 2020, там же) — советский футболист, выступавший на позициях крайнего нападающего или полузащитника. Мастер спорта СССР (1960).

Биография 
Родился в семье Леонида Яковлевича Рейнгольда в Москве, там же начал заниматься футболом. Первые шаги в игре делал в своём дворе на Красных Воротах. После случайной встречи с известным игроком московского «Динамо» Леонидом Соловьёвым оказался по его приглашению в динамовской спортшколе. Первым тренером Рейнгольда в школе «Динамо» стал Владимир Хайдин. Играл за сборную Москвы на Спартакиаде учащихся, и там спартаковский тренер предложил 15-летнему Рейнгольду перейти в юношескую команду «Спартака», тот согласился; поначалу динамовцы не хотели его отпускать и написали протест в федерацию футбола, однако затем он всё же перешёл в «Спартак».

В 1959 году выиграл Кубок СССР по футболу среди производственных коллективов, играя в одной команде с известными хоккеистами Старшиновым и братьями Борисом и Евгением Майоровыми.

В мае 1960 года Рейнгольд дебютировал в основной команде «Спартака» в чемпионате СССР. Последующие пять лет в «Спартаке» сложились для него весьма успешно: он постепенно закрепился в основном составе и выиграл с командой три медали чемпионата СССР разного достоинства и два кубка страны. Всего за восемь лет выступлений за «Спартак» провёл 176 матчей в высшей советской лиге, забил в них 32 гола.

Покинул «Спартак» по окончании сезона 1967 года. После этого два сезона играл в воронежской команде «Труд» во второй группе «А» СССР (втором по значимости дивизионе страны). Последние пять сезонов своей карьеры провёл в ярославском «Шиннике». В сезоне 1970 года, дебютном для себя в составе ярославцев, выиграл в составе команды зональное первенство второй группы «А» (на тот момент третьей по силе лиги). Последующие четыре года «Шинник» был середняком первой (по силе — второй) советской лиги, а Рейнгольд три года из четырёх оставался игроком основного состава команды. В сезоне 1974 года он провёл всего пять игр в лиге и по его окончании завершил игровую карьеру.

После окончания карьеры пробовал работать таксистом, а затем ушёл в бригаду строителей-монтажников. В 1987—1998 годах работал директором стадиона «Локомотив» (Перово, Москва).

Проживал в Москве. Был женат, две дочери, четверо внуков. Одна из дочерей — сотрудник Генпрокуратуры.

В 2004 году участвовал в телеигре «Сто к одному», играя за команду звёзд «Спартака» против редакции журнала «Мой футбол».

11 февраля 2020 года Рейнгольд во время турнира, посвящённого 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова, потерял сознание и не приходил в себя до приезда скорой помощи, которая доставила его в реанимацию. Медики диагностировали у Рейнгольда инфаркт, его состояние оценивалось как тяжёлое. Через некоторое время бывший футболист московского «Спартака» Александр Мирзоян сообщил о том, что Рейнгольд скончался в реанимации, у него не выдержало сердце. 14 февраля 2020 года после церемонии прощания в манеже «Спартак» академии имени Фёдора Черенкова Рейнгольд был похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Достижения 
 Чемпион СССР: 1962
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1963
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1961
 Обладатель Кубка СССР: 1963, 1965
 Победитель Всемирных спортивных игр молодёжи и студентов (в рамках фестиваля), Хельсинки: 1962
 Победитель второй группы «А» (третьей по силе лиги СССР): 1970
 Обладатель Кубка СССР среди производственных коллективов: 1959

Примечания

Ссылки 
 Разговор по пятницам // «Спорт-Экспресс», 11 марта 2011.
 Интервью на сайте рязанских болельщиков ФК «Спартак» Москва
 Интервью на сайте sport.km.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Факел» Воронеж
Игроки ФК «Шинник»
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище